Dubinin ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Wladimirowitsch Dubinin (1930–2013), sowjetischer Diplomat und russischer Politiker
 Michail Michailowitsch Dubinin (1901–1993), sowjetischer Chemiker

 Pjotr Wassiljewitsch Dubinin (1909–1983), sowjetischer Schachspieler

Sonstiges:
 Dubinin Trough, Tiefseegraben in der Antarktis